Ivan Turina (1980-2013) – calciatore croato
Joaquín Turina (1882-1949) – compositore spagnolo
Luciana Turina (1946) – cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana